VII розыгрыш Всемирного Кубка чемпионов (Большого чемпионского Кубка) среди мужских команд проходил в Нагое и Осаке с 12 по 17 сентября 2017 года. Победителем турнира пятый раз в истории стала сборная Бразилии.

Участники 
Состав участников турнира был назван 9 декабря 2016 года. В отличие от предыдущих розыгрышей в соревновании приняли участие не чемпионы континентов текущего сезона, а лидеры континентальных рейтингов, сформированных после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро:  (CEV),  (AVC),  (NORCECA),  (CSV). По традиции в розыгрыше Всемирного Кубка чемпионов также выступили организатор —  и одна приглашённая команда — .

Арены

Результаты

Первый раунд (Нагоя)

Второй раунд (Осака)

Турнирная таблица

Призёры

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признан Рикардо Лукарелли.

См. также 
 Всемирный Кубок чемпионов по волейболу среди женщин 2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Всемирный Кубок чемпионов по волейболу
2017 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Осаке
Спорт в Японии в 2017 году
Сентябрь 2017 года
Международные спортивные соревнования в Нагое